Plusieurs batailles eurent lieu à Mantinée, 
 bataille de Mantinée (-418)
 bataille de Mantinée (-362)
 bataille de Mantinée (-207)

Histoire du Péloponnèse